Druck und Papier hat verschiedene Bedeutungen:

 Messe Druck und Papier, siehe drupa
 IG Druck und Papier